Fischbrunnen ist der Name folgender Brunnen:

in Deutschland:
 Fischbrunnen (Freiburg im Breisgau)
 Fischbrunnen auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Hannover-Ricklingen, siehe Mädchen mit Fischen
 Fischbrunnen (München)
 Fischbrunnen (Pasing)
 Fischbrunnen (Schwäbisch Hall)
 Fischbrunnen an der Äußeren Zwickauer Straße in Zwickau, siehe Zwickau #Wasserspiele

in anderen Ländern:
 Fischbrunnen (Solothurn), Schweiz
 Fischbrunnen (Timișoara), Rumänien

Siehe auch:
 Fischbrunn, Ortsteil von Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Fischerbrunnen 
 Liste von Fischbrunnen